Га́льский муниципалитет (, galis municipʼalitʼetʼi, , до 2006 года — Га́льский район) — де-юре, административная единица Автономной Республики Абхазия в составе Грузии. Административный центр — Гали.

Де-факто, территория Гальского муниципалитета контролируется частично признанным государством — Республикой Абхазией, и с 1995 года разделена между Галским, Ткуарчалским и Очамчырским районами.

Население 
После победы народа Абхазии в войне 1992—1993 годов перепись населения в Гагрском муниципалитете правительством Грузии не проводилась ввиду фактического занятия территории Республикой Абхазией — частично признанным государством.

См. также 
 Самурзакан

Примечания 

Административное деление Абхазской Автономной Республики
Муниципалитеты Грузии